Барсьяль-де-ла-Лома () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 27,28 км². Население — 130 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида